AGGM steht für:
 AGGM Austrian Gas Grid Management, Tochtergesellschaft der Gas Connect Austria
 Munda Point, Flughafen auf den Salomonen (ICAO-Code)

AGGM